Ultraschall steht für:
 Ultraschall, hochfrequenten Schall

Ultraschall steht kurz für folgende medizinischen Methoden:
 Sonografie, bildgebende Untersuchungsmethode
 Ultraschalltherapie

Ultraschall ist der Name von:
 Ultraschall (Club), ehemaliger Techno-Club in München
 Ultraschall Berlin, Festival für neue Musik

Siehe auch:
 Ultraschallprüfung in der Werkstoffkunde
 Ultraschallreinigungsgerät